

Codici 
 yad – codice ISO 639-3 della lingua yagua

Religione 
 Yad (mano) – puntatore rituale ebraico
 Yad – acronimo del sottotitolo del libro Mishneh Torah, opera di Maimonide